De Belgische Supercup van het seizoen 1991/92 vond plaats op woensdag 5 augustus 1992 in het Olympiastadion. Landskampioen Club Brugge nam het op tegen Bekerwinnaar Antwerp FC. De wedstrijd eindigde op een gelijkspel. In de strafschoppenreeks kon Antwerp slechts één keer scoren, doelman Dany Verlinden hield twee penalty's tegen. Club Brugge won zijn zesde Supercup.

Supercup voetbal België
Bekervoetbal 1992
Sportevenement in Brugge